Chimera kan syfta på:

 Chimera (musikalbum) – ett studioalbum från 2004 av black metal-bandet Mayhem
 Chimera – en film från 2001 i en kortfilmsserien The Werewolf Cult Chronicles
 Chimera – alternativnamn på ett fruktat, trehövdat monster i den grekiska mytologin, se Chimaira